Los Juegos Olímpicos de Sankt-Moritz se refiere a los juegos olímpicos celebrados en la localidad de Sankt-Moritz:

 Juegos Olímpicos de Sankt-Moritz 1928, II Juegos Olímpicos de Invierno.
 Juegos Olímpicos de Sankt-Moritz 1948, V Juegos Olímpicos de Invierno.